Bitwa pod Kutnem (1770) – bitwa w czasie konfederacji barskiej
 Bitwa pod Kutnem (1914) – bitwa w czasie I Wojny Światowej
 Bitwa pod Kutnem (1939) – bitwa w czasie kampanii wrześniowej